Ламот-Уданкур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламот-Уданкур, Луи Шарль де (1687—1755) — маршал Франции, испанский гранд 1-го класса, рыцарь орденов короля.
 Ламот-Уданкур, Филипп де (1605—1657) — французский военачальник, маршал и пэр Франции, вице-король Каталонии, герцог де Кардона и де Файель.
 Ламот-Уданкур, Шарлотта де (1654—1744) — французская аристократка, воспитательница короля Франции Людовика XV.